Jamie Murray e Bruno Soares erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Jamie Murray ha deciso di partecipare con il fratello Andy, mentre Soares ha fatto coppia con Mate Pavić perdendo al primo turno contro Jean-Julien Rojer e Horia Tecău.

In finale Raven Klaasen e Michael Venus hanno sconfitto Rojer e Tecău con il punteggio di 3-6, 6-3, [10-2].

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinale)

  Raven Klaasen /  Michael Venus (campioni)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (primo turno)

Qualificati 

  Matthew Ebden /  Nicholas Monroe (quarti di finale)

Wildcard 

  Treat Huey /  Denis Kudla (primo turno)

  Leander Paes /  Jack Sock (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Rohan Bopanna /  Benoît Paire (ultimo turno)

  Matthew Ebden /  Nicholas Monroe (qualificati)

Qualificati 

  Matthew Ebden /  Nicholas Monroe

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Citi Open 2019